Tremblois kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tremblois-lès-Carignan, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Tremblois-lès-Rocroi, departementet Ardennes i regionen Grand Est,